Минитас има више значења:

 Минитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Минитас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Минитас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику